Maxfield Parrish – pittore e illustratore statunitense
 Maxfield Parrish – azienda di abbigliamento britannica